«Стэнфордский тюремный эксперимент» или «Тюремный эксперимент в Стэнфорде» () — американский фильм 2015 года режиссёра Кайла Патрика Альвареза. В основе сюжета лежит Стэнфордский тюремный эксперимент, проведенный Филипом Зимбардо в 1971 году.

Проект был анонсирован в 2002 году и находился в разработке на протяжении двенадцати лет: съёмки фильма начались 19 августа 2014 года в Лос-Анджелесе, его производством занимались компании Sandbar Pictures и Abandon Pictures. Премьера картины состоялась в январе 2015 года на кинофестивале Сандэнс, где она получила премию Альфреда П. Слоуна. Фильм вышел в ограниченный прокат 17 июля 2015 года. После выхода картина получила в целом положительные отзывы от критиков, которые высоко оценили режиссуру, сценарий и игру актёров.

Сюжет 
Психолог Стэнфордского университета Филип Зимбардо проводит эксперимент, чтобы проверить гипотезу о том, являются ли личные качества заключенных и охранников причиной жестокого поведения в тюрьмах. Для эксперимента Зимбардо выбрал двадцать четыре студента, которые должны принять участие в 7-14 дневной симуляции тюрьмы и занять роль охранников и заключенных. За участие они получают 15 долларов в день. Студенты, взявшие роль охранников, как и сам Зимбардо, начинают злоупотреблять своим положением. Двое студентов, играющих роль заключенных, покидают эксперимент раньше времени, а сам эксперимент заканчивается всего через 6 дней.

В ролях 

 Билли Крудап — доктор Филип Зимбардо
 Эзра Миллер — Дэниел Калп / Заключённый 8612
 Оливия Тирлби — Кристина Маслач
 Нелсан Эллис — Джесси Флетчер
 Тай Шеридан — Питер Митчелл / Заключённый 819
 Майкл Ангарано — Кристофер Арчер / «Джон Уэйн»
 Джонни Симмонс — Джефф Дженсен
 Ли Ки Хон — Гэвин Ли
  — Пол
 Томас Манн — Заключённый 416
 Майлс Хейзер — Маршал Ловетт
 Кейр Гилкрист — Джон Ловетт
 Мойзес Ариас — Энтони Кэролл
 Джеймс Уок — Майк Пеннил
 Гай Чарльз — Пол Вогель
  — Джерри
  — Тауншенд
 Мэтт Беннетт — Кайл Паркер
 Джек Килмер — Джим
 Николас Браун — Карл Вэнди
  — Хабби Уитлоу

Производство 
Впервые о проекте по созданию фильма о Стэнфордском тюремном эксперименте было объявлено в 2002 году, когда продюсер Брент Эмери поручил сценаристу Тим Тэллботту работу по созданию сценария для будущего фильма. Проблемы с финансированием, забастовка Гильдии сценаристов США 2007-08 годов, а также другие трудности задержали реализацию проекта на двенадцать лет. В 2006 году в стадии разработки находились два фильма, которые должны были составить конкуренцию этому проекту: один разрабатывала студия , другим был «Эксперимент» студии Inferno.

19 августа 2014 года к работе над фильмом подключились студии Sandbar Pictures и Abandon Pictures. В проект был приглашён Кайл Патрик Альварез, который стал режиссёром ленты, к продюсированию присоединились Брент Эмери, Лиззи Фридман, Грегг Литтл, Лорен Брэтман и Брайан Герати.

Восприятие 
Фильм получил в основном положительные отзывы. На сайте Rotten Tomatoes на основе 32 рецензий со средним баллом 6,8 из 10 фильм получил оценку 78 %. На сайте Metacritic фильм имеет оценку 73 балла из 100 на основе рецензий 15 критиков.

Лесли Фелперин из The Hollywood Reporter положительно отозвался о картине, написав: «Несмотря на все недостатки, это богатый, заставляющий задуматься фильм, который, хотя и сложен, не лишен юмора и визуальных удовольствий».

Джордан Хоффман из The Guardian дал фильму четыре из пяти звезд и решил, что «Режиссер Кайл Патрик Альварез заслуживает всяческих похвал за то, как он запускает этот потрясающий сценарий».

Тем не менее, Джастин Чанг из Variety подверг критике фильм, сказав: «Сочетание безжалостного движения вперед и жутких мелких деталей, хотя смелых и достойных восхищения в теории, начинает приносить убывающий интерес к картине, которая ощущается гораздо длиннее, чем ее 122-минутное время работы».

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Фильмы на английском языке
Психологические фильмы
Фильмы-триллеры США
Фильмы, основанные на реальных событиях
Фильмы о заключённых
Фильмы США 2015 года
Фильмы — лауреаты кинофестиваля «Сандэнс»